Эннио Контедини (, род. 8 октября 1934, Милан) — итальянский шахматист, национальный мастер. Чемпион Италии 1963 г. Участник шахматных олимпиад и других международных командных соревнований в составе сборной Италии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Италии
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся 8 октября
Родившиеся в 1934 году
Родившиеся в Милане